A Superrosidae vagy superrosids a zárvatermő növények nagyméretű kládja (monofiletikus csoportja), melybe több mint  faj, a zárvatermők több mint egynegyede tartozik.

A kládot az APG IV-rendszer 18 rendbe osztja fel, melyek mintegy 155 családba bonthatók tovább.

A klád neve az általában alosztálynak tekintett Rosidae-ből származik.

Kapcsolatok 
A rosidae és a Saxifragales alkotják a superrosidae kládot. Ez a Pentapetalae-t (core eudicots mínusz Gunnerales) alkotó három csoport egyike, a másik kettő a Dilleniales és a superasteridae (Berberidopsidales, Caryophyllales, Santalales és asterids).

Evolúciós törzsfa 
Az alábbi kladogram az Angiosperm Phylogeny Group weboldaláról származik.

Jegyzetek

További információk 

Valódi kétszikűek
Rosids